Kaukasisk kan referere til flere artikler:

 Kaukasus – en bjergkæde mellem Europa og Asien
 Kaukasien – landområdet omkring Kaukasus
 Kaukasiske sprog – en gruppe af sprog, der tales i Kaukasien
 Den kaukaside race